Jakobovits ist der Familienname folgender Personen:

 Immanuel Jakobovits (1921–1999), britischer Oberrabbiner
 Tobias Jakobovits (1887–1944), tschechoslowakischer Rabbiner